Константи́н Тито́в:
 Титов, Константин Алексеевич (род. 1944) — губернатор Самарской области (1991—2007).
 Титов, Константин Григорьевич (1919—2020) — латвийский актёр театра и кино.
 Титов, Константин Иванович (род. 1947) — предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (с 2005).